Nile est le mot anglais pour désigner le Nil.

En musique il se rapporte à :

 Nile, un groupe de death metal ;
 Nile, un album de Patrice ;
 The Nile Song, un morceau de Pink Floyd ;
 Nile Rodgers, un producteur et guitariste.

Patronyme 

 Imperio Argentina, de son vrai nom Magdalena Nile del Rio, est une actrice et chanteuse d'origine argentine ;
  (née à Naples en 1985), mannequin et showgirl italienne.

Homonymie de titre